Estienne es un nombre propio o apellido francés, equivalente al español Esteban. La grafía moderna usa predominantemente Étienne. La denominación indicada puede hacer referencia a alguno de los siguientes artículos de Wikipedia que se especifican:

Personas

Casos de los nombres propios 
 Étienne de La Boétie (1530-1563), también conocido simplemente por Estienne, filósofo francés, juez, y escritor.
 Estienne Grossin (fl.1418–1421), compositor francés.
 Estienne de La Roche (1470–1530), matemático francés.
 Estienne du Tertre (siglo XVI), compositor francés.

Casos de los apellidos 
 Robert Estienne (1503–1559), también conocido como Robertus Stephanus, impresor y humanista francés.
 Henri Estienne (1528 o 1531 – 1598), también conocido como Henricus Stephanus, impresor francés, hijo de Robert Estienne.
 Charles Estienne (1504–1564), médico, anatomista, impresor, humanista, agrónomo y escritor francés, hermano de los también impresores Robert Estienne y François Estienne.
 Nicole Estienne (c.1542-c.1588), poeta francés, hija de Charles Estienne.
 Jean Baptiste Eugène Estienne (1860-1936), francés, general de artillería.
 Georges Estienne (1896-1969), aviador francés, explorador del Sahara, y hombre de negocios,  and businessman, hijo de Jean Baptiste Eugène Estienne.